Jorge Adrian García Echeverría, conhecido como Jorge García (Montevideu, Uruguai, 19 de Agosto de 1986), é um ex-futebolista uruguaio.

Ligações externas 
Ceroacero.es 
 Site oficial do Danubio Fútbol Club

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Esporte Clube Democrata
Futebolistas do Club Atlético Cerro
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol